Предраг Јовановић може бити:

 Предраг Јовановић (рок певач), познатији као Pedja the Boy, српски рок певач
 Предраг Јовановић (професор), српски професор
 Предраг Јовановић (фудбалер), српски фудбалер